Tanneberg ist ein deutscher Orts- und Familienname:

Ortsname:
 Tanneberg (Arnsdorf), eine Erhebung nahe Arnsdorf im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Tanneberg (Massen-Niederlausitz), ein Wohnplatz der Gemeinde Massen-Niederlausitz im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Tanneberg (Mittweida), ein Ortsteil der Stadt Mittweida im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Tanneberg (Klipphausen), ein Ortsteil der Gemeinde Klipphausen im Landkreis Meißen, Sachsen
 Tanneberg (Rammenau), eine Erhebung und gleichnamiger Ortsteil der Gemeinde Rammenau im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Tanneberg, bis 1939 Jeglia, 1939 bis 1942 Jeglin, Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945: Jeglia, Dorf im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Uwe Tanneberg (1940–2013), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Danneberg
 Tannberg
 Tannenberg